Tubbergen (dorp), een dorp in de Nederlandse provincie Overijssel
 Tubbergen (gemeente), de gemeente waarvan Tubbergen de hoofdplaats is
 Tubbergen (circuit), een voormalig racecircuit bij Tubbergen